

Geografia

Niemcy 
 Reinfeld – dzielnica Templina
 Reinfeld (Holstein) – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Barnowiec 
 Bierzwnica
 Bogacko
 Słosinko

Zobacz też 
 Rheinfelden